Gerra ima više značenja:
 Gerra, Mantua
 Gerra, Parma